Choroszki  – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Obrub,
 Choroszki – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie dokszyckim, w sielsowiecie Wołkołata.